Іванов Сергій Володимирович (1976) — український журналіст, блогер, письменник.
 Іванов Сергій Володимирович (1979)  — член-кореспондент НАН України (2018), заслужений діяч науки і техніки України (2017), академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси» (2016), доктор економічних наук (2012), професор (2014)